Il toponimo Piscu può riferirsi a diverse località della Romania:
Piscu, comune del distretto di Galați
Piscu Vechi, comune del distretto di Dolj